Naser Al Ghafary (1968. január 1. –) jordán nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve: Naser Darwish Mustafa Al-Ghafary.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Jordán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2004-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett. 2008-tól az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) JB-nél az elit csoportba sorolták.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra és Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Ázsia Kupa
2011-ben Katar rendezte az a Ázsia-kupa döntőjét, ahol az AFC) JB hivatalnokként alkalmazta.

AFC Challenge Cup

Források 

Jordán labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek